In 2014 werd het 68ste Campeonato Paulista Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 26 januari tot 13 april. Door het WK in eigen land werd er geen eindronde gespeeld. Capivariano werd kampioen en plaatste zich voor de Copa do Brasil 2015.

Eindstand

Kampioen

Zie ook
Campeonato Paulista 2014

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista A2